Ahmad Albar (Ahmad Syech Albar) –  indonezyjski muzyk rockowy, założyciel i wokalista zespołu muzycznego God Bless
 Bing Slamet (Ahmad Syech Albar) – indonezyjski piosenkarz, autor tekstów, komik i aktor.